Пре́фикс ( от  — «прикреплённый впереди»):
 префикс (приставка) — в языкознании: морфема, стоящая перед корнем и изменяющая его лексическое или грамматическое значение.
 префикс в информатике — начало строки.
 префикс (под)сети в терминологии сетей TCP/IP определяется маской подсети: длина префикса — количество двоичных единиц в маске подсети.

См. также 
 Префикс-функция
 Суффикс